Jürgs ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Jürgs (* 1965), deutsche Verlegerin, Herausgeberin und Redakteurin
 Michael Jürgs (1945–2019), deutscher Journalist und Buchautor

Jürgs steht für:

 AvivA Britta Jürgs GmbH, siehe Aviva Verlag

Siehe auch:
 Jürg